Max Föhrenbach ist der Name folgender Personen:

* Max Föhrenbach (Jurist) (1843–1913), badischer Oberamtmann
 Max Föhrenbach (General) (1872–1942), deutscher General der Artillerie